Copa Libertadores 1997 var 1997 års upplaga av Copa Libertadores som vanns av Cruzeiro från Brasilien efter en finalseger mot Sporting Cristal från Peru. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 lag. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall River Plate. De första 20 lagen delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet.

Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
Grupp 1: Bolivia och Paraguay
Grupp 2: Argentina och Ecuador
Grupp 3: Chile och Venezuela
Grupp 4: Brasilien och Peru
Grupp 5: Uruguay och Colombia

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Slutspel

Slutspelsträd

Källor

1997 i Sydamerika
1997
Fotbollssäsongen 1997